Луць Володимир Васильович ( 1933) — доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Луць Дмитро Сергійович (1982—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.

Також 
 Луць Лісевич (Лесь Лісовий, 1894—1962) — український театральний і громадський діяч, актор, балетмейстер, журналіст, письменник-драматург, педагог, вояк Українських січових стрільців.

Примітки